Octanon ist der Name mehrerer isomerer organischer chemischer Verbindungen mit der Summenformel C8H16O:

 2-Octanon
 3-Octanon
 4-Octanon